Sefarad steht für:

 Sefarad, biblischer Ort, siehe Sephardim #Namensherkunft und Schreibung
 Sefarad, hebräische Bezeichnung für die Iberische Halbinsel
 Sefarad (Musikgruppe), türkisch-jüdische Musikgruppe